Хендрикюс Регериюс (Хенк) Тейм (; родился 21 июня 1938 года, ) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника, выступал за команды «Алкмар ’54», «Аякс» и АЗ'67. Провёл несколько матчей за вторую сборную Нидерландов.

Клубная карьера

«Алкмар ’54» 
Хенк Тейм начинал футбольную карьеру в родном Алкмаре, играл с братом Симом за команду . В 1956 году он перешёл в клуб Хофдклассе — «Алкмар ’54». Позже к команде присоединился и его брат. Хенк играл на позиции защитника, тогда как его младший брат был крайним нападающим.

В первой команде Тейм дебютировал в сезоне 1958/59. Свой первый гол за клуб защитник забил 20 марта 1960 года в матче с . По итогам сезона «Алкмар ’54» вышел в Эредивизи, став победителем . Первую игру в высшем дивизионе Тейм провёл 21 августа против клуба ДВС. За сезон он сыграл 33 матча в чемпионате и забил один гол, в игре с «Фортуной ’54».

В июне 1961 года Хенк был выставлен клубом на трансфер. Интерес к нему проявляли амстердамские команды «Блау-Вит», ДВС и «Аякс», а также роттердамский «Фейеноорд». Месяц спустя Хенк стал игроком «Аякса», который заплатил за него 125 тысяч гульденов. В обратное направления отправился голкипер «красно-белых» Ян ван Дрехт.

«Аякс» 
В возрасте двадцати трёх лет Тейм дебютировал в первой команде «Аякса». Первый матч в чемпионате он провёл 20 августа на выезде против клуба , сыграв на позиции полузащитника. Игра завершилась вничью — 2:2. Сыграв два матча, Хенк перестал попадать в основной состав, в декабре он заявил, что расстроен сложившейся ситуацией и намерен покинуть команду. Комиссар клуба Геррит Кейзер заверил, что Тейм стал жертвой непредвиденных обстоятельств.

«Посмотрите, мы заинтересованы только в топ-игроках. Поэтому мы приобрели Тейма у „Алкмара“. К концу прошлого сезона ван Маурик набрал неплохую форму, и мы думали, что Тейм сможет его заменить. Но ван Маурик продолжает хорошо играть, и мы не видим причин чтобы убирать его. Это печально для Тейма, но такое случается. Он является выдающимся игроком, и непременно получит свой шанс». — Геррит Кейзер
 

В середине января 1962 года Хенк вернулся в основной состав и стал играть на привычной для себя позиции защитника. В феврале Футбольный союз Нидерландов уведомило клуб, что Тейм должен быть временно отстранён от участия в матчах из-за инцидента, произошедшего 18 февраля в игре МВВ — «Аякса». В марте дисциплинарный комитет постановил, что Тейм дисквалифицирован на четыре матча и один год условно. В дебютном сезоне он сыграл только в семи матчах: 6 в чемпионате и 1 в кубке страны.

Летом 1962 года команду возглавил австриец Пепи Грубер, он убрал из состава возрастного защитника ван Маурика и сделал ставку на более молодого Тейма, который стал играть в центре обороны с Питом Аудерландом. Хенк хорошо себя проявил в матчах Кубка Интертото и уверенно действовал в защите в играх чемпионата, но после поражения от «Спарты», в восьмом туре, Тейм вернулся в запас, а его место занял Кес Смит. Летом 1963 года в «Аякс» перешёл брат Хенка — Сим Тейм.

Лишь спустя восемь месяцев, в июне 1963 года, Хенк сыграл за первый состав, отыграв 90-минут в матче Кубка Интертото против австрийского клуба «Швехатер». После очередной смены тренера команду возглавил Джек Роули, именно с его приходом Тейм стал игроком основного состава, в отличие от своего брата, у которого были проблемы со здоровьем и с главным тренером. В чемпионате сезона 1963/64 Хенк сыграл 26 матчей и отметился 3 забитыми голами, а также четырежды выходил на поле в рамках кубка страны, в котором «красно-белые» дошли до полуфинала.

В своём последнем сезоне в команде Хенк не был основным игроком, по окончании сезона 1964/65 он попросил нового главного тренера Ринуса Михелса выставить его на трансфер. Следом за Хенком кабинет Михелса посетил его брат Сим, и также заявил о намерении покинуть клуб, хотя главный тренер хотел сохранить младшего Тейма в команде, но он настаивал на своём. В итоге Хенк вернулся с братом в «Алкмар ’54», который позже будет переименован в АЗ'67.

Сборная Нидерландов 
В марте 1961 года Хенк и его брат Сим были вызваны во вторую сборную Нидерландов для игроков не старше 23 лет. В октябре 1963 года Хенк получил вызов в первую сборную Нидерландов на матч отборочного турнира чемпионата Европы 1964 с Люксембургом, но в итоге остался среди запасных. Тейм ещё четырежды вызывался в сборную, но так за неё и не дебютировал. В основном играл за вторую сборную, в конце мая 1964 года с командой побывал в СССР.

Личная жизнь 
Хенк родился в июне 1938 года в деревни . Отец — Корнелис Тейм, был родом из Харенкарспела, мать — Мария Спанс, родилась в . Родители поженились в июле 1921 года в Харенкарспеле — на момент женитьбы отец был шкипером. В их семье воспитывалось ещё одиннадцать детей: восемь сыновей, включая самого младшего Сима, и трое дочерей.

В 1960-е годы работал бухгалтером в магазине в Дёйвендрехте, в 6 км. от Амстердама.

Женился в августе 1962 года. В январе 1963 года в его семье родилась дочь по имени Хенни, а в апреле 1964 года родился сын Барт. В феврале 1967 года родилась втора дочь — Марике.

Достижения 
«Алкмар ’54»
 Победитель первого дивизиона Нидерландов: 1959/60

Статистика по сезонам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info
 Профиль на сайте vanalkmaardevictorie.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК АЗ